

Codici 
 MML – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Automatic Weather Observing / Reporting System, Marshall / Ryan (Minnesota), Stati Uniti
 mml – codice ISO 639-3 della lingua man met

Informatica 
 MML – estensione file di MathML

Medicina 
 Magnetizzazione Microscopica Lineare – parametro di valutazione della Risonanza Magnetica Nucleare

Sigle 
 MML – sigla delle Suore Missionarie di Maria Immacolata e di Santa Caterina da Siena
 MML – duemilacinquanta nel sistema di numerazione romano